Кралова Лхота може бити:

 Кралова Лхота (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Кралова Лхота (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република